Roll-on-roll-offschip
Rörö, Zweden